Moseley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Moseley Township (Delaware County, Oklahoma)
 Moseley Township (Murray County, Oklahoma)